Раквере:

 Раквере — город на севере Эстонии, административный центр уезда Ляэне-Вирумаа.
 Раквере — волость в Эстонии, в составе уезда Ляэне-Вирумаа.
 Раквере — военный аэродром в уезде Ляэне-Вирумаа.
 Раквере — железнодорожная станция в городе Раквере.
 «Раквере» — эстонский баскетбольный клуб из города Раквере.